Whitehead může být:

příjmení
 Annie Whitehead (* 1955), anglická jazzová pozounistka
 Alfred North Whitehead (1861–1947), britský filozof a logik
 Colson Whitehead (* 1969), americký spisovatel
 Dean Whitehead (* 1982), anglický fotbalista
 Edgar Whitehead (1905–1971), ministerský předseda Jižní Rhodesie v letech 1958–1962
 John Whitehead (1860–1899), anglický přírodovědec a badatel
 John Henry Constantine Whitehead (1904–1960), britský matematik
 Graham Whitehead (1922–1981), britský automobilový závodník
 Henry S. Whitehead (1882–1932), americký spisovatel
 Peter Whitehead (automobilový závodník) (1914–1958), britský automobilový závodník
 Peter Whitehead (režisér) (1937–2019), britský filmový režisér
 Phillip Whitehead (1937–2005), britský politik
 Robert Whitehead (inženýr) (1823–1905), britský inženýr a vynálezce

v geografii
 Whitehead (Irsko), obec v hrabství Antrim v Irsku

ve spojených státech amerických:

 Whitehead (Alabama)
 Whitehead (Mississippi)
 Whitehead (North Carolina)
 Whitehead (Tennessee)

Externí odkazy